Karwieńskie Błoto Pierwsze
 Karwieńskie Błoto Drugie
 Karwieńskie Błota